Mužská dvouhra Belgrade Open 2021 probíhala ve druhé polovině května 2021. Do singlové soutěže bělehradského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Do kalendáře okruhu ATP Tour byl zařazen dodatečně po týdenním odkladu French Open, jemuž bezprostředně předcházel jako poslední příprava. V Novakově tenisovém centru navázal na dubnový Serbia Open.

Vítězem se stala 34letá srbská světová jednička Novak Djoković, která ve finále za 88 minut zdolala slovenského kvalifikanta a 255. hráče žebříčku Alexe Molčana po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. V probíhající sezóně si tak Srb připsal dvacátou zápasovou výhru a po triumfu na Australian Open druhé turnajové vítězství, které představovalo osmdesátý třetí singlový titul na okruhu ATP Tour. To jej v otevřené éře řadilo na páté místo získaných trofejí. Na srbské půdě již v předchozí kariéře ovládl Serbia Open 2009 a 2011. Molčan odehrál na túře ATP debutové finále.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Belgrade Open
ATP Tour 2021